Martincourt est un toponyme qui peut désigner les localités suivantes :

 Martincourt (Meurthe-et-Moselle), une commune française du département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est ;
 Martincourt (Oise), une commune française du département de l'Oise, en région Île-de-France ;
 Martincourt-sur-Meuse, une commune française du département de la Meuse, en région Grand Est.